Acción ejecutiva puede referirse a:

Acción ejecutiva, en Derecho procesal, es una facultad mediante la cual una persona física o jurídica puede instar a los órganos jurisidiccionales para que actúen para obligar el cumplimiento de una resolución judicial.
Acción ejecutiva, una película de 1973 del director David Miller.
Acción Ejecutiva, una operación de la CIA.